Goran Granić može značiti:
 Goran Granić (nogometaš), hrvatski nogometaš
 Goran Granić (političar), hrvatski političar